Ja’akow Chazzan
 Ja’akow Gil
 Ja’akow Josef
 Ja’akow Kac
 Ja’akow Kliwnow
 Ja’akow Meridor
 Ja’akow Niccani
 Ja’akow Riftin
 Ja’akow Szefi
 Ja’akow Szimszon Szapira
 Ja’akow Uri

 Zalman Ben Ja’akow

Zobacz też 
 Jakub
 Aharon-Ja’akow Grinberg
 Szelomo-Ja’akow Gross